Гран-при ЮАР  года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1969 года. Автогонки прошли 1 марта 1969 года на трассе Кьялами.

Перед гонкой 
За несколько недель до старта первой гонки сезона  были анонсированы составы всех команд, в отличие от Ferrari, которая хотела чтобы в команде было два гонщика. Энцо Феррари, глава команды, объявил, что Ferrari будет представлять только один гонщик. Для большинства людей это стало сюрпризом, Ferrari всегда выставляла по два гонщика. В итоге за команду стал выступать в одиночку Крис Эймон. Brabham, BRM, Lotus, Matra и McLaren представляли два гонщика.

Гонка 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гран-при ЮАР
События 1 марта
Март 1969 года
1960-е годы в ЮАР